Солдак Ігор Іванович (1943—2007) — український гігієнист, санітарний лікар, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гігієни Донецького національного університету.
 Солдак Іван Володимирович (народився 5 липня 1960 року с. Товсте Гусятинського району Тернопільської області УРСР) — громадський та політичний діяч, юрист.